Julieta es un nombre de mujer de origen italiano (Giulietta), diminutivo de Julia (Giulia), que proviene a su vez de la gens romana Julia.

Su difusión se origina en el personaje dramático Julieta Capuleto (Giulietta Capuleti o Juliet Capulet) de la obra de William Shakespeare: Romeo y Julieta, cuya historia original fue escrita por Luigi da Porto en 1530.

Personas 
 Julieta, personaje de la obra teatral de William Shakespeare, Romeo y Julieta.
 Julieta Díaz, actriz y modelo argentina.
 Julieta Lanteri, feminista ítalo-argentina.
 Julieta Nair Calvo, actriz, conductora, cantante y modelo argentina.
 Julieta Prandi, actriz y modelo argentina.
 Julieta Serrano, actriz española.
 Julieta Venegas, compositora y cantante mexicana.
 Julieta Zylberberg, actriz argentina.

Cine y televisión 
 Julieta ( Eres mi tesoro), telenovela de 2015 con la actriz María José Bello.
 Julieta (película de 2016), dirigida por Pedro Almodóvar.

Santoral 
 8 de abril (Beata Julia Billiart)
 16 de junio, Santa Julieta (véase Julita y Quirico)

Referencias 

Nombres femeninos